Kapitulních děkanství tj. sídla kapitulního děkana je více:

 Kapitulní děkanství (Pražský hrad) – kapitulní děkanství v Praze na Hradčanech při Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze
 Kapitulní děkanství (Olomouc) – kapitulní děkanství v Olomouci při Metropolitní kapitule u svatého Václava v Olomouci
 děkanství Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 děkanství Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži
a další…